Saint-Saturnin (Cantal), municipi al departament de Cantal (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps) 
 Saint-Saturnin (Charente), municipi al departament del Charente (regió de la Nova Aquitània)
 Saint-Saturnin (Cher), municipi al departament de Cher (regió de Centre – Vall del Loira) 
 Saint-Saturnin (Lozère), municipi al departament del Losera (regió d'Occitània)
 Saint-Saturnin (Marne), municipi al departament del Marne (regió del Gran Est)
 Saint-Saturnin (Puy-de-Dôme), municipi al departament del Puèi Domat (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps) 
 Saint-Saturnin (Sarthe), municipi al departament del Sarthe (regió de País del Loira)
 Saint-Saturnin de Boule-d'Amont, església parroquial al poble de Bula d'Amunt (Rosselló)
 Saint-Saturnin-de-Lenne, municipi al departament de l'Avairon (regió d'Occitània)
 Saint-Saturnin-de-Lucian, municipi al departament de l'Erau (regió d'Occitània)
 Saint-Saturnin-du-Bois, municipi al departament del Charente Marítim (regió de la Nova Aquitània)
 Saint-Saturnin-du-Limet, municipi al departament de Mayenne (regió de País del Loira)
 Saint-Saturnin-lès-Apt, municipi al departament de la Valclusa (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Saint-Saturnin-lès-Avignon, municipi al departament de la Valclusa (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Saint-Saturnin-sur-Loire, municipi al departament de Maine i Loira (regió de País del Loira)
 Morvillers-Saint-Saturnin, municipi al departament del Somme (regió dels Alts de França)
 Ygos-Saint-Saturnin, municipi al departament de les Landes (regió de la Nova Aquitània)